Роберт Макартур Кроуфорд (; ) — американский офицер и композитор. Известен тем, что написал гимн Военно-воздушных сил США.

Биография 
Кроуфорд родился в Доусоне, территория Юкон. Детство он провёл в Фэрбенксе, штат Аляска.

Во время Первой мировой войны Роберт Макартур попытался стать пилотом Воздушной службы армии США, но был уволен, когда выяснилось, что он несовершеннолетний. Кроуфорд учился в Научном институте Кейса в Кливленде (нынешнее название — Кейсовский университет Западного резерва), где он был членом братства .

Затем Кроуфорд поступил в Принстонский университет и окончил его в 1925 году. Позже Роберт учился и преподавал в музыкальной школе Джульярда. Кроуфорд научился управлять самолетом в 1923 году. На маленьком самолёте он летал по Соединённым Штатам на концерты, где его представляли как «Летающего баритона». Журнал Liberty спонсировал конкурс в 1938 году на музыкальную композицию, которая станет официальной песней военно-воздушного корпуса армии США. Из 757 заявок победителем был выбран проект Кроуфорда. Песня была официально представлена на воздушных гонках в Кливленде 2 сентября 1939 года, где Кроуфорд спел её первое публичное исполнение.

Во время Второй мировой войны Кроуфорд работал в Командовании воздушного транспорта ВВС США. В 1947 году Кроуфорд поступил на музыкальный факультет Университета Майами. Там он работал в течение десяти лет, пока не ушёл, чтобы сосредоточиться на сочинении песен.

Литература

Примечания

Ссылки 

 Robert M. Crawford Songs, 1923–1961
 The US Army Air Corps Song and the composer Robert M. Crawford 

Выпускники Джульярдской школы
Преподаватели Джульярдской школы
Выпускники Принстонского университета